Anchistioides är ett släkte av kräftdjur. Anchistioides ingår i familjen Anchistioididae. 

Anchistioides är enda släktet i familjen Anchistioididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Anchistioides